Jan Oort (1900-1992) – astronomo olandese
 1691 Oort – asteroide della fascia principale
 Oort – cratere sulla superficie di Plutone

Pagine correlate 
 Orth 
 Ort